A 2019. évi Európa játékokon a cselgáncsban összesen 15 versenyszámot rendeztek. A cselgáncs versenyszámait június 22. és 25. között tartották.

Eseménynaptár

Összesített éremtáblázat

Férfi

Éremtáblázat

Érmesek

Női

Éremtáblázat

Érmesek

Vegyes

Éremtáblázat

Érmesek

Jegyzetek

Források 
 

Sportágak a 2019. évi Európa játékokon
Cselgáncs